Partito Progressista Nazionale (Finlandia) (Kansallinen Edistyspuolue) – partito politico finlandese
 Partito Progressista Nazionale (Kiribati) (National Progressive Party) – partito politico di Kiribati
 Partito Progressista Nazionale (Turks e Caicos) – partito politico di Turks e Caicos